Ю́рий Заха́ров: Захаров, Юрий (род. 1933) — советский легкоатлет.
 Захаров, Юрий Александрович (род. 1938) — ректор КемГУ, доктор наук.
 Захаров, Юрий Васильевич (род. 1930) — советский и украинский учёный.
 Захаров, Юрий Владимирович (род. 1937) — советский футболист и тренер.
 Захаров, Юрий Михайлович (1940—2016) — советский и российский физиолог и гематолог.
 Захаров, Юрий Петрович (1933—2008) — советский игрок в хоккей с мячом и хоккей на траве.